FNPL peut désigner : 
 La fédération nationale des producteurs de lait,
 La fédération nationale des producteurs de légumes.